Грачёв, Иван:
 Грачёв, Иван Васильевич (1909—1962) — советский хозяйственный деятель, директор Онежского тракторного завода.
 Грачёв, Иван Дмитриевич (1908—1998) — советский оператор, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны.
 Грачёв, Иван Дмитриевич (род. 1952) — депутат Государственной думы.
 Грачёв, Иван Егорович (1935—2007) — Герой Социалистического Труда.
 Грачёв, Иван Николаевич (1903—1943) — Герой Советского Союза.
 Грачёв, Иван Петрович (1915—1944) — лётчик, гвардии майор, Герой Советского Союза.